

Sigle 
 Laboratorio d'Informatica Popolare
 Linux Installation Party – evento dedicato all'installazione di GNU/Linux

Aziende 
 Lip – fabbrica di orologi francese

Codici 
 LIP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lins (Brasile)
 lip – codice ISO 639-3 della lingua sekpele
 LIP – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Lipeck (Russia)

Medicina 
 Lateral Intraparietal (area) – area intraparietale laterale, un'area cerebrale
 Lymphocytic interstitial pneumonia – polmonite interstiziale linfocitaria

Sport 
 Lip – skateboarding trick

Altro 
 Lessico di frequenza dell'italiano parlato o Corpus LIP – corpus di testi realizzato da Tullio De Mauro negli anni novanta
 LIP – targa automobilistica di Lippe (Germania)

Altri progetti